Beatriz Escudero puede referirse a:

 Beatriz Marta Escudero Berzal, senadora española y portavoz el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Segovia.
 Beatriz Escudero, actriz y cantante española.